Saff. kan som auktorsförkortning betyda:

 William Edwin Safford

Robotskapade auktorsförkortningar